Roriz peut désigner :
au Portugal :
Roriz, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Roriz, paroisse civile de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Roriz, paroisse civile de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto et la région Nord.

Homonymie de toponyme